Vincenzo Giustiniani (1516-1582) – cardinale italiano
 Vincenzo Giustiniani (1564-1637) – marchese, banchiere, collezionista d'arte e intellettuale italiano
 Vincenzo Giustiniani (1590-1645) – vescovo cattolico italiano